Тюссо (, ) — французская фамилия. Известные носители:
 Тюссо, Мария (1761—1850) — скульптор, основатель известного музея восковых фигур Мадам Тюссо в Лондоне.
 Тюссо, Тьерри (род. 1958) — французский футболист, выступавший за сборную Франции на позициях защитника и полузащитника.